Sulcoretepora är ett släkte av mossdjur. Sulcoretepora ingår i familjen Cystodictyonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Sulcoretepora